Irai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iraí, kommun, Rio Grande do Sul,

Frankrike 

 Irai, kommun, Normandie, Département de l'Orne, 

Robotskapade Brasilienförgreningar